John Towers ist der Name folgender Personen:

* John Towers (Bischof) († 1649), englischer Geistlicher, Bischof von Peterborough 
 John Towers (Mediziner) (1791–1833), britischer Mediziner 
 John Henry Towers (auch Jack Towers; 1885–1955), US-amerikanischer Admiral
 John T. Towers (John Thomas Towers; 1811–1857), US-amerikanischer Politiker